«Долина страха» или «Долина ужаса» — детективная повесть Артура Конана Дойля, изданная в 1915 году. Последняя из 4 повестей Конан Дойля о Шерлоке Холмсе. Сюжет повести частично основывается на реальных событиях, связанных с деятельностью Молли Магуайерс — тайного общества ирландских по происхождению шахтёров на угольных шахтах Пенсильвании.

Первая публикация состоялась в журнале Strand Magazine между сентябрём 1914 и маем 1915 года. Отдельное издание вышло в Нью-Йорке .

И уже с ноября 1914 года повесть стала переводиться и печататься в России (в журналах «Жизнь и суд» и «Аргус»). В СССР до 1990 года переводы повести на русский язык трижды публиковались в периодике: в 1925 году в журнале «Красная панорама» (под названием «Треугольник в круге»), в 1966 году в журнале «Звезда Востока» и в 1986 году в журнале «Смена». Встречаются утверждения, что её публикация была в СССР под негласным запретом. 

В 1990 году под названием «Долина Страха» в формате покет-бука эта книга была выпущена Издательством Журнала «Андрей» - первого русского журнала для мужчин, в переводе ответственного секретаря редакции журнала того времени Евгения Тер-Оганяна, с логотипом, включающим треугольник в круге, работы художественного редактора журнала того времени Валерия Ковалевского и с обложкой работы главного редактора журнала Алексея Вейцлера.

Сюжет

Часть I. Берлстоунская трагедия 
7 января Шерлок Холмс получает шифрованное письмо от одного из подручных профессора Мориарти, Порлока. После расшифровки письма выясняется, что готовится нападение на некоего мистера Дагласа (Также встречается как "Дуглас"). Через пять минут в дом на Бейкер-стрит приходит инспектор Скотленд-Ярда Макдональд и сообщает, что мистер Даглас убит в своем поместье. История кажется Холмсу интересной, и он берётся за дело. Прибыв в деревню Берлстоун со своим напарником доктором Ватсоном, Холмс осматривает место преступления и наблюдает множество нелогичных деталей, объяснения которым сложно найти. В то же время его коллега замечает странное поведение друга и жены убитого, мистера Сесила Баркера и миссис Даглас соответственно. Это толкает его на мысль, что они были в сговоре и вместе убили мистера Дагласа. Странными деталями преступления были: А) Использование слишком шумного и специфического оружия; Б) Одним выстрелом в упор было уничтожено все лицо жертвы и В) Кровавый след на подоконнике комнаты. Позже Шерлок Холмс выясняет, что очертания кровавого следа полностью совпадают с домашней обувью Баркера, в которую тот был обут в ночь убийства. Спустя некоторое время выясняется, что отпечаток действительно был оставлен приятелем убитого, однако уничтожен был вовсе не мистер Даглас, а тем, кто совершал покушение на него. К такому выводу Холмса отчасти привела отсутствующая гантель в углу комнаты, на которую прочие следователи не обратили внимания.

Часть II. Чистильщики 
Во второй части рассказывается о событиях, которые происходили лет за 20 (4 февраля 1875 года)  до вышеописанных и за тысячи миль на Запад, холодной зимой в ущельях Гилмертонских гор, а именно в городке Вермисса, где трудяги добывали уголь и железную руду. Туда вечерним поездом под именем Макмердо приезжает Бёрди Эдвардс, сыщик из компании Пинкертонов, для того чтобы внедриться в шайку «Чистильщиков» (или «Общество Свободных Тружеников»), бывшую заодно и масонской ложей, и уничтожить её. В поезде он знакомится с одним из участников банды — Сканлэном, а также проводит дерзкую беседу с местными полицейскими, чем заслуживает уважение всех, кто наблюдал за этим разговором. Он поселяется в небольшом общежитии на окраине города, где с первого взгляда влюбляется в блондинку, дочь хозяина — Этти Шафтер (которая в будущем отречется от другого влиятельного члена банды и станет его супругой). После этого Макмердо вступает в ложу, предварительно пройдя проверку на смелость у босса Макгинти, которому юноша понравился красноречием и живостью мысли: «Ах ты, черт! Уж не ирландец ли ты? Языком чешешь больно складно.» Постепенно Макмердо приобретает в банде все больше репутации и уважения, втираясь в доверие главному боссу. Грамотно спасая будущим жертвам жизни или предупреждая их, он добирается до главных секретов ложи и становится ее почетным членом. Потом Бёрди Эдвардс решает объявить братьям о том, что он ведет на них охоту (ибо все они знали его только под именем Макмердо), после чего с помощью выдуманной им истории заманивает самых элитных участников братства в ловушку и только тогда, в самый напряженный момент, оглашает свое настоящее имя. Далее босса и некоторых элитных братьев отправляют на казнь, а остальных — в тюрьму. Проходят годы, и большинство «остальных» выходят из тюрьмы. Они клянутся найти агента и уничтожить его. С тех пор Бёрди Эдвардс начал, вместе с его супругой Этти, скитаться по стране, где его постоянно находили Чистильщики. Позже Этти умирает, и тогда Бёрди решает переселиться далеко в Англию. Уже там он находит себе новую жену, приобретает большое поместье в Берлстоуне и меняет имя — теперь он мистер Даглас. Но несколько месяцев спустя он узнает в ближайшем городе одного из братьев Свободных Тружеников, что очень пугает его, поэтому он решает подготовиться: приобретает обрез и усиляет бдительность. В итоге, в короткой схватке ночью в его комнате побеждает именно он, и Баркер вместе с миссис Даглас, оказавшимися на месте происшествия ранее прислуги, решают подстроить все так, будто покушение было удачным — они переодевают покойника в одежду Дагласа и оставляют кровавый след на подоконнике комнаты. Об остальном можно было не беспокоиться — лицо убийцы было полностью уничтожено дробью обреза. Самого Дагласа они прятали в потайных комнатах старого поместья, чтобы организаторы покушения подумали, что Бёрди Эдвардс убит и опасность из прошлого навсегда покинула жизнь агента. Несмотря на благополучное завершение истории, Эдвардсу так и не удаётся спастись: вскоре после покушения он погибает, но уже от рук наёмных убийц профессора Мориарти.

Примечания

Ссылки 
 Полный текст книги из Издательства журнала «Андрей»: https://detectiveworld.ru/book/dolina-straha/?
 Тексты произведений Конан-Дойля в проекте Гутенберг 
 Перевод А. Москвина
 

Повести 1915 года
Повести на английском языке
Повести Артура Конан Дойла о Шерлоке Холмсе
Детективные повести